A Varuna szó alapértelmezésben egy óind isten neve. Ebből származik második jelentése.

 Varuna – Óind isten
 Varuna – A Kuiper-öv egyik objektuma

Független jelentése:
 Varuna, a Poschiavino jobb oldali mellékfolyója Svájcban